Fellmann (Fellman, Felman, Fehlman), welcher sich von der mittelhochdeutschen Berufsbezeichnung „Völlemann“ (Abdecker, Schinder) ableiten lässt, ist der Familienname folgender Personen:

Fellmann
 Aloys Fellmann (1855–1892), Schweizer Maler 
 Bernhard Fellmann (1904–1984), deutscher Architekt und Maler
 Berthold Fellmann (1938–2014), deutscher Klassischer Archäologe
 Daniel Fellmann (* 1984), Schweizer Handballspieler
 Dominik Fellmann (1849–1919), Schweizer Politiker 
 Ellen Fellmann (* 1968), deutsche Komponistin und Regisseurin
 Emil Fellmann (1927–2012), Schweizer Wissenschaftshistoriker
 Ferdinand Fellmann (1939–2019), deutscher Philosoph
 Heinrich Fellmann (1871–1946), deutscher Pastor und Missionar
 Ilan Fellmann () (* ?), österreichischer Schriftsteller
 Klaus Fellmann (* 1941), Schweizer Politiker (CVP)
 Michael Fellmann (* 1969), deutscher Segelsportler
 Richard Fellmann (1908–1994), deutscher Politiker und (CDU)
 Robert Fellmann (1885–1951), Schweizer Komponist 
 Rudolf Fellmann (1925–2013), Schweizer Archäologe

Fellman
 Michael Fellman (1943–2012), US-amerikanisch-kanadischer Historiker
Fehlmann
 Thomas Fehlmann (* 1957), Schweizer Musiker und Produzent

Siehe auch:
 Feldmann, Feldman
 Vehlmann